De periode 1541 t/m 1550 bevat 23 zonsverduisteringen. Deze zijn onderverdeeld in de volgende typen:
4 totale
6 ringvormige
5 hybride
8 gedeeltelijke

Overzicht
Onderstaand overzicht bevat alle details van deze zonsverduisteringen.

Legenda

Zie ook 
 Lijst van zonsverduisteringen

Lijsten van zonsverduisteringen